Григорий Борисович Марьямов () — советский организатор кинопроизводства, редактор, кинодраматург и кинокритик, оргсекретарь правления Союза кинематографистов СССР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.

Биография 
B 1932—1935 годах — главный редактор, заведующий художественно-производственным отделом треста «Востокфильм», который был призван вести киноработу в восточных регионах страны. При этом имелись в виду не только Татария, Чувашия, Башкирия, Крымская республика и прочие автономные республики Российской федерации, но и Казахстан, регионы Кавказа и едва ли не всей Средней Азии.

31 августа 1935 года Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о ликвидации треста. После ликвидации треста работал сценарным редактором на киностудии «Мосфильм». 15 октября 1936 года в Верховном суде РСФСР начался показательный процесс над руководством «Востокфильма», которое обвинили в «преступном, бесхозяйственном ведении дела, расхищении государственных средств и срыве выполнения производственных планов». 27 октября 1936 года Марьямов был приговорён по статье 128 УК РСФСР к двум годам тюремного заключения.

Впоследствии работал редактором на киностудии «Мосфильм», помощником председателя Комитета по делам кинематографии, министра кинематографии СССР, начальником сценарно-постановочного отдела Министерства кинематографии СССР, а затем — старшим редактором сценарного отдела киностудии «Мосфильм». В качестве редактора входил в состав съёмочной группы киноэпопеи «Освобождение».

В конце 50-х годов стал одним из организаторов и руководителей Союза кинематографистов СССР, в ноябре 1965 года был избран оргсекретарём правления союза. В его компетенцию входило решение административно-хозяйственных вопросов. Благодаря его организаторским способностям были открыты Дома творчества в Репино под Ленинградом, в Пицунде на берегу Чёрного моря и в Дилижане, а также Дом ветеранов кино в Матвеевском.

В 1980 году был награждён орденом Дружбы народов.

Уйдя в отставку, поселился в Матвеевском, в Доме ветеранов кино, созданию которого отдал много сил и энергии. Умер в 1995 году в возрасте 85 лет.

Армен Медведев вспоминал:
Объяснить нынешним молодым кинематографистам, кто такой Григорий Борисович Марьямов, трудно. Они его просто не знают, для них он полулегенда, полуслух. Хотя по разным поводам в нашем Союзе всегда можно услышать: вот это сделал Марьямов, вот это построил Марьямов, вот это открывал Марьямов. Человек поразительной трудоспособности, Григорий Борисович приходил в Союз раньше всех, и горе хозяйственным работникам, если он замечал, что что-нибудь не в порядке. Даже если не была погашена или, наоборот, не вкручена лампочка, следовал страшный разнос. Боялись Марьямова до дрожи.

Библиография 
 О работе секретариата в период между V и VI пленумами союза. Сообщение на расшир. заседании секретариата Правл. Союза кинематографистов СССР с участием секретарей респ. союзов, гор. отд-ний и уполномоченных Правл. СК СССР. 15 февр. 1969 г. – Москва, Союз кинематографистов СССР, 1969, – 25 с.
 Кремлёвский цензор : Сталин смотрит кино / Г. Б. Марьямов. — Москва : Киноцентр, 1992. — 128 с. : ил. — ISBN 5-7240-0043-1
 Иван Пырьев в жизни и на экране: Страницы воспоминаний: [Сборник / Ред.-сост. Г. Б. Марьямов]. — М.: Киноцентр, 1994. — 236 с.

Примечания 

Персоналии:Кинематограф СССР
Персоналии:Востоккино
Персоналии:Мосфильм
Главные редакторы СССР
Киноведы СССР
Кинокритики СССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Менеджеры культуры СССР